ТСУ — многозначная аббревиатура:
 TSU — Top Shop Ukraine площадка проверяных магазинов
 ТСУ — тактико-специальное учение
 ТСУ — «Телесистемы Украины»
  — теория среднего уровня
 ТСУ — тепловая силовая установка
 ТСУ — территориальная служба уполномоченных
 ТСУ — технические средства управления
 ТСУ — торцевое сальниковое уплотнение
 ТСУ — транзисторная система управления
 ТСУ — тягово-сцепное устройство
 ТСУ — PEOPLEnet

См. также 
 СТСУ — служба технологических систем управления
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей